«Морська поліція: Лос-Анджелес» () — американський телесеріал, що поєднує в собі елементи військової драми і детектива, прем'єра якого відбулася на CBS 22 вересня 2009 року. Серіал є спін-офом «NCIS: Полювання на вбивць» (NCIS — , «Військово-морський відділ з розслідування злочинів») та розповідає про будні лос-анджелеського ОСП — Офісу спеціальних проєктів (, OSP), елітного підрозділу військово-морського слідчого управління, яке спеціалізується на роботі під прикриттям.

6 травня 2020 року телеканал CBS продовжив телесеріал на дванадцятий сезон, який розпочався 8 листопада 2020 року.

Список епізодів

Примітки 

Телесеріали США, запущені у 2009
Телесеріали про поліцію
Телесеріали англійською мовою